Рузвельт, Теодор:
 Рузвельт, Теодор (1858—1919) — 25-й вице-президент США (1901), 26-й президент США (1901—1909).
 Рузвельт, Теодор (младший) (1887—1944) — сын старшего Теодора Рузвельта, американский общественный и государственный деятель.